Milna (gemeente), een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië 
 Milna (Hvar), een plaats in de gemeente Hvar in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
 Milna (Vis), een plaats in de gemeente Vis in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
 Milna (vulkaan), een vulkaan op het Koerilen-eiland Simoesjir